A 2007-es FIFA klub-világbajnokság egy labdarúgótorna, melyet 2007 decemberében tartanak meg Japánban. Ez a 4. kiírása a FIFA Klub-világbajnokságnak.

Részt vevő csapatok 
Az alábbi csapatok kvalifikálták magukat  2007-ben, a 6 fő kontinentális rendezvényből. Minden egyes regionális kupa győztese részt vesz a 2007-es klub-világbajnokságon. 2007 márciusában a FIFA végrehajtó bizottsága bevezette a selejtezőt a 2007-es OFC Bajnokok Ligája győztese és a házigazda 2007-es J. League bajnoka között, ez ellentétes a korábbi évekkel, amikor az Óceánia bajnoka automatikus résztvevő volt a tornán. Azért, hogy elkerüljék azt, hogy két csapat is résztvevő ugyanabból az országból, a legjobb nem japán csapat az AFC Bajnokok Ligájából veszi át a rendező helyét, ha egy japán csapat nyeri meg a rendezvényt. Az ötödik helyért rendezett mérkőzést törölték ettől a szezontól kezdődően.

Mérkőzések

Ágrajz 

Minden időpont (UTC +9)

Rájátszás

Negyeddöntők

Elődöntők

3. helyért

Döntő

Gólszerzők 

3 gólos
  Washington (Urawa Red Diamonds)
2 gólos
  Filippo Inzaghi (AC Milan)
  Emad Mohammed (Sepahan)
1 gólos
  Abdul-Wahab Abu Al-Hail (Sepahan)
  Saber Ben Frej (Étoile Sportive du Sahel)
  Neri Cardozo (Boca Juniors)
  Amín Sermíti (Étoile Sportive du Sahel)
  Kaká (AC Milan)
  Mahmoud Karimi (Sepahan)
  Nagai Juicsiro (Urawa Red Diamonds)
  Moussa Narry (Étoile Sportive du Sahel)
  Alessandro Nesta (AC Milan)
  Rodrigo Palacio (Boca Juniors)
  Clarence Seedorf (AC Milan)
1 öngól
  Massimo Ambrosini (AC Milan)
2 öngól
  Hadi Aghily (Sepahan)

Díjak

Jegyzetek

További információk 
 A 2007-es FIFA klub-világbajnokság hivatalos honlapja

Fifaklubvilagbajnoksag
FIFA-klubvilágbajnokságok